Station Halen (België), voor een voormalig station in België
 Station Halen (Duitsland), voor een station in Duitsland